CNI es el acrónimo:

 del Centro Nacional de Inteligencia, de España;
 del Centro Nacional de Inteligencia, de México;
 del Congreso Nacional Indio, uno de los principales partidos políticos de la India;
 del Colegio Nacional de Iquitos, un equipo de fútbol del Perú;
 de la Corporación de Noticias e Información, operadora y productora del canal de televisión extinto, CNI Canal 40 de México.
 del Congreso Nacional Indígena en México.
 de la Central Nacional de Informaciones de Chile (que funcionó entre 1977-1990), sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional;